Sangue ribelle (Call Her Savage) – film diretto da John Francis Dillon (1932)
Sangue ribelle (Driver dagg faller regn) – film diretto da Gustaf Edgren (1946)